Telephone Exchange Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Telephone Exchange Building (Powhatan, Arkansas), NRHP-ID 88003207
 Telephone Exchange Building (Norwich, Connecticut), NRHP-ID 83003590